La Petite Princesse ou  Petite Princesse est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 

 La Petite Princesse (A Little Princess), roman de Frances H. Burnett publié en 1905.

Cinéma 
 La Petite Princesse (The Little Princess), film muet américain de Marshall Neilan sorti en 1917 et adapté du roman  ;
 La Petite Princesse (A Yankee Princess), film muet américain de David Smith sorti en 1919 et adapté du roman ;
 Petite Princesse (The Little Princess), film américain de Walter Lang sorti en 1939 et adapté du roman  ;
 La Petite Princesse (A Little Princess), film américain d'Alfonso Cuarón sorti en 1995 et adapté du roman.

Télévision

 Petite Princesse (Little Princess), série télévisée d'animation britannique créée en 2006.

Voir aussi 
 Princesse Sarah, série télévisée d'animation japonaise créée en 1985.
 Shōkōjo Seira, série télévisée d'animation japonaise créée en 2009.

Homonymie de titre